„Strale” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty włoskiej marynarki wojennej:
 „Strale” – włoski niszczyciel typu Lampo z przełomu XIX i XX wieku
 „Strale” (ex-„Euro”) – włoski niszczyciel typu Lampo, którego nazwę zmieniono na „Strale” w 1924 roku
 „Strale” – włoski niszczyciel typu Dardo z okresu międzywojennego i II wojny światowej